Yün-nan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yunnan, provins, 
 Kunming (provinshuvudstad i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar